Кипкоэч — кенийская фамилия.
 Кипкоэч, Барнабас — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипкоэч, Бриллиан — кенийская бегунья на средние дистанции.
 Кипкоэч, Виола — кенийская бегунья на средние дистанции.
 Кипкоэч, Джозеф — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипкоэч, Джозфат — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипкоэч, Джон — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипкоэч, Джонстон — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипкоэч, Дина — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Кипкоэч, Дэвид — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипкоэч, Кристофер — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипкоэч, Люк — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипкоэч, Нгено — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипкоэч, Николас — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипкоэч, Паскалия (род. 1988) — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Кипкоэч, Пол — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипкоэч, Роберт — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипкоэч, Руто — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипкоэч, Рэймонд — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипкоэч, Чепкорир — кенийская бегунья на средние дистанции.
 Кипкоэч, Эдвин — кенийский бегун на длинные дистанции.